Albach je priimek več oseb:
 Julius von Albach, avstro-ogrski general
 Rosa Albach-Retty, avstrijska igralka
 Wolf Albach-Retty, avstrijski igralec